Кампече — штат Мексики
 Кампече — місто в Мексиці, столиця однойменного штату
 Кампече — південна частина Мексиканської затоки